Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Colombia. IJsland heeft geen ambassade in Colombia.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Colombia
IJslandse